En biologie, Trachys est le nom de plusieurs genres :
 , un genre de plantes de la famille des Poaceae ;
 , un genre de coléoptères de la famille des Buprestidae.

Homonymie de genre en biologie